Okręty austro-węgierskie o nazwie SMS „Huszár”:
 SMS „Huszár” – niszczyciel typu Huszár zwodowany w 1905 roku. Zatonął w 1908 roku
 SMS „Huszár” – niszczyciel zwodowany w 1910 roku. Przetrwał I wojnę światową, przekazany Włochom. Złomowany w 1920 roku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów